Clipston est un village du Nottinghamshire, en Angleterre.
 Clipston est un village du Northamptonshire, en Angleterre.